Scorzelli ist der Name von

 Eugenio Scorzelli (1890–1958), italienischer Maler
 Giuseppe Scorzelli (* 1971), italienischer Künstlerischer Leiter, Pianist und Musiktherapeut
 Lello Scorzelli (1921–1997), italienischer Bildhauer
 Rosa Scorzelli (* 1940), brasilianischer Meteriotenforscher 
 (7735) Scorzelli, Asteroid